Којул има више значења:

 Којул, Којул Чикито (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Којул (Коикојан де лас Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Којул (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику